

Гавернер — місто, штат Нью-Йорк
 Гавернер — селище, штат Нью-Йорк

Див. також 
 Гувернер